Langue bezeichnet:

 Langue, das Sprachsystem
 im Französischen und der Kulinaristik ein Teilstück des Rinderkopfes, siehe Rindermaul

Langue ist der Familienname von
 Adel Langue (* 1997), mauritischer Fußballspieler